Il doppio  del Jalisco Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

James Cerretani e Adil Shamasdin erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno perso in semifinale.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Samuel Groth e John-Patrick Smith 5–7, 6–2, [13–11].

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)

  Benjamin Becker /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Jalisco Open 2013
ATP Challenger Tour 2013